ARA Santa Fe – cacciatorpediniere in servizio dal 1896 al 1897 
 ARA Santa Fe (S-1) – sommergibile in servizio dal 1932 al 1956
 ARA Santa Fe (S-11) – sommergibile, ex USS Macabi (SS-375) 
 ARA Santa Fe (S-21) – sommergibile, ex USS Catfish (SS-339)
 ARA Santa Fe (S-43) – unità della Classe TR-1700 mai completata